Biston nigricans är en fjärilsart som beskrevs av Meves 1914. Biston nigricans ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
nigricans